Первая лига 1993/1994 () — 60-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 21 июля 1993 года и закончился 15 июня 1994 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1993/1994 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1993/1994 на rsssf.com 

1993/1994
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1993 году
Спорт в Польше в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994